Oude Markt komt in Vlaanderen en Nederland regelmatig voor als naam voor een doorgaans centraal gelegen plein.

Enkele bekende oude markten:
 Oude Markt (Brussel)
 Oude Markt (Curaçao)
 Oude Markt (Enschede)
 Oude Markt (Leuven)
 Oude Markt (Poznań)
 Oude Markt (Sittard)
 Oude Markt (Venlo)
 Oude Markt (Zwolle)